Kheireddine Boussouf (en ) est un footballeur algérien né le  à Constantine. Il évolue au poste de gardien de but au Paradou AC.

Biographie 

Kheireddine Boussouf évolue en première division algérienne avec les clubs de la JS Saoura, du NA Hussein Dey, du MC Alger, et de l'AS Aïn M'lila. Entre 2013 et 2019, il dispute 69 matchs en première division algérienne, sans inscrire de but.

Lors de la saison 2018-2019, il participe à la Coupe de la confédération avec l'équipe du NAHD. Il joue quatre matchs dans cette compétition.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur algérien
Joueur du CRB Aïn Fakroun
Joueur de la JS Saoura
Joueur de l'Olympique de Médéa
Joueur du NA Hussein Dey
Joueur du MC Alger
Joueur de l'AS Aïn M'lila
Joueur du Paradou AC
Naissance en décembre 1987
Naissance à Constantine